Кубок Испании по футболу 1992/1993 — 89-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Реал Мадрид. Этот кубок стал семнадцатым в истории команды.

Соревнование прошло в период со 23 августа 1992 по 26 июня 1993 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1992/1993 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1992/1993 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1992 году
Спорт в Испании в 1993 году